Jawish ist der Familienname folgender Personen:

 Heinie Jawish (1900–1941), syrisch-US-amerikanischer Footballspieler
 Milad Jawish (* 1973), libanesischer Ordensgeistlicher, melkitischer Bischof von Montréal